Instabilità si riferisce genericamente alla condizione di mancanza di stabilità.

Instabilità a carico di punta
Instabilità atmosferica
Instabilità chimica
Instabilità di Jeans
Instabilità di Kelvin - Helmholtz
Instabilità di Rayleigh-Plateau
Instabilità di Rayleigh-Taylor
Instabilità psicomotoria
Instabilità umorale